Абсу́рд:
 Абсурд (, «нестройный, нелепый») — в широком смысле — нечто нелогичное, нелепое, бессмысленное, противоречащее здравому смыслу.
 Абсурд (Абсурдизм) — развитие философии экзистенциализма.
 «Абсурд» — музыкальная группа.

См. также 
 Абсурдопедия
 Театр абсурда
 Литература абсурда или Абсурд в литературе
 Нонсенс
 Абсурдистан
 reductio ad absurdum — приведение к абсурду, доказательство от противного.